Вишнёвое () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.
До 2016 года село носило название Октябрьское.

Население по переписи 2001 года составляло 262 человека. Почтовый индекс — 27100. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524081804.

Местный совет 
27130, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Ивановка

Примечания

Ссылки 
 Октябрьское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоукраинского района
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Переименованные населённые пункты Украины